«Canal 5» — мексиканский телеканал, второй канал телекомпании «Televisa». Вещание начал 10 мая 1952 года.

Программы

Детские 
 «Гуппи и пузырики» ()
 «Любопытный Джордж» ()
 «Даша — путешественница» ()
 «»
 «Дружба — это чудо» ()
 «»
 «»
 «Смурфы» ()
 «Томас и друзья» ()
 «Время приключений» ()
 «»
 «»
 «Генератор Рекс» ()
 «Кунг-фу панда: Удивительные легенды» ()
 «Макс Стил (мультсериал, 2013)»
 «Монсуно» ()
 «Губка Боб Квадратные Штаны» ()
 «Звёздные войны: Войны клонов» ()
 «Черепашки-ниндзя» ()
 «Волшебные родители» ()
 «Вуди Вудпеккер» ()
 «Пингвины из Мадагаскара» ()
 «Новые приключения Человека-паука» ()

Прайм-тайм 
 «АйКарли»
 «»
 «Родители» ()
 «»
 «Два с половиной человека» ()
 «Виктория-победительница» ()
 «¡Me Caigo de Risa!»
 «¿Puedes con 100?»
 «Karaoke: Canta y no te rajes»
 «Революция» ()
 «Turnocturno»
 «Zona Ruda/Vas con Todo»

См. также 
 Televisa

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала 

Televisa
Телеканалы Мексики
Телеканалы, запущенные в 1952 году
Телеканалы на испанском языке